Lin-čou je čínské místopisné jméno, které může označovat

 Lin-čou (Che-nan) – městský okres v městské prefektuře An-jang v provincii Che-nan;
 Lhündrub , čínsky Lin-čou, – okres v tibetské Lhase;

 Lin-čou (林州) – bývalý kraj zhruba v místě okresu Kuej-pching v autonomní oblasti Kuang-si ;
 Lin-čou (林州) – bývalý kraj zhruba v místě okresu Chua-čch’ v provincii Kan-su;
 Lin-čou (潾州) – bývalý kraj zhruba v místě okresu Ta-ču (případně okresu Ling-šuej) v provincii S’-čchuan.